Bela (em hebraico: בלה, " destruição ") pode se referir a: 

Bela (filho de Beor) — filho de Beor, foi o primeiro rei de Edom, anterior para o reino de Israel e reinou na cidade de Dinabá.  

Bela (filho de Benjamim) — filho primogênito de Benjamim .    Ele era o chefe da família dos belaítas, o pai de Adar (chamado Ard, ), Gera, Abiúde, Abisua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã (compare Sufã, ), Hirão.  

Bela (filho de Azaz) — filho de Azaz, da tribo de Rubem, era um homem de grande poder e riqueza. Suas posses alcançavam de Nebo ao Eufrates. 

Desambiguações de antropônimos